Férussac kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Baptiste Louis d'Audebard Férussac
 André Étienne Justin Pascal Joseph François d'Audebert de Férussac

Robotskapade auktorsförkortningar